Krupp, egykori német családi vállalkozás, konglomerátum
 ThyssenKrupp, a Thyssen és Krupp vállalatok összeolvadásával létrejött forma
 Krupp, légúti megbetegedés
 Krupp, város Washington államban
 Krupp, vezetéknév
 Krupp Protze, Krupp gyártmányú német tüzérségi vontató